Yuki Bhambri ha battuto in finale 6–3, 6–1 Alexandros-Ferdinandos Georgoudas.

Bernard Tomić era il detentore del titolo ma ha partecipato nella categoria senior quest'anno.

Teste di Serie

 Yuki Bhambri (campione)
 Julen Urigüen (semifinali)
 Marin Draganja (primo turno)
 Pablo Carreno-Busta (primo turno)
 Julien Obry (quarti di finale)
 James Duckworth  (terzo turno)
 Adrien Puget (semifinali)
 Huang Liang-chi  (primo turno)

 Hiroyasu Ehara (primo turno)
 Francis Casey Alcantara  (primo turno)
 Carlos Boluda  (secondo turno)
 Nikila Scholtz (primo turno) 
 Dino Marcan  (terzo turno)
 Shuichi Sekiguchi  (secondo turno)
 Hsieh Cheng-peng  (quarti di finale)
 Karim-Mohamed Maamoun  (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Australian Open 2009